Elão — antiga civilização, também conhecida como Susiana
 Elão (Bíblia) — vários significados na bíblia hebraica
 Ilam (província) — província iraniana

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos